Мала конституція  — назва кількох конституційних законів в історії Польщі:
 Мала конституція 1919 року
 Мала конституція 1947 року 
 Мала конституція 1992 року